КОРД — аббревиатура. Может означать:
 КОРД () — украинское спецподразделение.
 КОРД (контроль работы двигателей) — блок контроля, управляющий ракетными двигателями.

Примечания

См. также